La Copa de Alemania 2007-08 fue la 65.º edición del torneo de copa de fútbol más importante de Alemania organizado por la Asociación Alemana de Fútbol que se jugó del  al  y que contó con la participación de 64 equipos.

El FC Bayern de Múnich vence en la final al Borussia Dortmund en la final jugada en el Olympiastadion para ganar su título de copa 14.

Resultados

Primera Ronda

Segunda Ronda

Tercera Ronda

Cuartos de Final

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
 DFB - Página Oficial 
 Kicker.de 

	

2008
Fútbol en 2007
Fútbol en 2008
Alemania en 2007
Alemania en 2008
Bayern de Múnich